

Patronyme 

  ;
 Élie Sautel (1875-1939), général français ;
 Gérard Sautel (1921-2004) est un historien français du droit ;
 Joseph Sautel (1880-1955), est un ecclésiastique et archéologue français ;
 Marguerite Boulet-Sautel (1912-2004) est une historienne française du droit.

Toponyme 

 Sautel est une commune française, située dans le département de l'Ariège en région Occitanie.

Divers 
 Sautel, un apéritif ;
 , ancien constructeur automobile français.